Resalte puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes conceptos:

 Avant-corps o resalte, elemento adelantado en la fachada de una edificación con respecto al cuerpo principal.
 Reductor de velocidad, banda de frenado o resalte en el pavimento de una carretera, cuyo objetivo es obligar a los conductores a reducir la velocidad del vehículo.